Filipika pomeni oster napadalni govor. Ime je dobila po govoru Demostena proti Filipu II. Makedonskemu v 4. stoletju pr. n. št.

Pozneje, leta 44 pr. n. št., je Cicero posnemal Demostenov govor za svoj napad na Marka Antonija in zvrst poimenoval »filipika«. Cicero je torej uveljavil filipiko kot standardno obliko govorništva in retorike.

Retorika